Улановский — микрорайон города Болохово в Тульской области, Россия.

Посёлок городского типа Улановский был образован в 1948 году в Болоховском районе Тульской области. В 1963—1965 годах входил в Киреевский промышленный район, с 1965 года — в Киреевский район. В 1994 году включён в черту города Болохово.

В советское время в посёлке действовала шахта по добычи бурого угля.

Население

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Киреевский район
Микрорайоны городов Тульской области
Населённые пункты, вошедшие в состав Болохово
Населённые пункты, упразднённые в 1994 году